Ténis — desporto
 TENNIS Magazine - Revista que fala sobre o desporto Tennis.
Ténis (Egito) — antiga cidade do Egito
Tênis (vestuário) — calçado
 Tennis (jogo eletrônico de 1981) - Jogo eletrônico exclusivo do Atari 2600
 Tennis (jogo eletrônico) - Jogo eletrônico  lançado no Japão para o Famicom em 1984 e na América do Norte para o Nintendo Entertainment System em 1985

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos